Vive a Bangalore, Karnataka. È conosciuto soprattutto grazie al suo lavoro sui diritti di proprietà intellettuale relativi alla medicina e alla conoscenza. Di più è un membro del consiglio di amministrazione del Centro per Internet e la Società (in inglese: Centre for Internet and Society) e anche dell'Advisory board della Fondazione Wikimedia.

Opere 
 Access to knowledge in Africa (2010) scritto con C. Armstrong, J. De Beer, D. Kawooya e T. Schonwetter.
 The best of Quest (2011) con Laeeq Futehally e Arshia Sattar.
 Civil Lines 6 (2011) con Mukul Kesavan e Kai Friese.

Altri progetti